DVD peut faire référence à :
 DVD, un disque optique utilisé pour le stockage de données ;
 Divers droite, une tendance politique française ;
 Dick Van Dyke, un acteur,
 Direction de la voirie et des déplacements, une direction de la Mairie de Paris.